Rozgrywki o Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010 (Österreichischer Cup Herren) zainaugurowane zostały w październiku 2009 roku. Brały w nich udział kluby z Austriackiej Ligi Siatkówki i 2. Bundesligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, 1/4 finału, półfinałów i finału.

Finał rozegrany został 5 marca 2010 roku w Budocenter w Wiedniu.

Zdobywcą Pucharu Austrii została drużyna SG VCA Hypo Niederösterreich.

Terminarz

Drabinka

Faza finałowa

Do 1/8 finału

1. runda

1/8 finału

1/4 finału

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w Austrii
2010 w Austrii